Bologna

Pessoas
Joseph Bologna
Marco Antonio Bologna

Outros
Bologna Football Club 1909
2601 Bologna

Desambiguação